César David Texeira Torres – calciatore uruguaiano
Eduardo Texeira Lima – ex calciatore uruguaiano